Anta kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Anta, kommun, Salta,

Indien 

 Anta, Indien, Rajasthan, Baran,

Mexiko 

 Anta, Mexiko, Tabasco, Cunduacán, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar